Crank (en español: cigüeñal) puede referirse a:

 Crank (álbum), álbum de estudio de la banda Hoodoo Gurus, publicado en 1994.
 Crank (película), película de acción de 2006, protagonizada por Jason Statham.
 Crank: High Voltage, película de acción de 2009, secuela de la anterior.